Магоме́д Хусе́йнович Альди́ев (4 ноября 1989 года) — российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения, чемпион Всемирных игр боевых искусств 2013 года по панкратиону, чемпион Европы по панкратиону (2013). Участник третьего сезона реалити-шоу «M-1 Fighter». В 2012 году стал победителем Всероссийского турнира по боевому самбо памяти Героя России Абубакара Костоева, где для победы ему пришлось одолеть действующих чемпионов России и мира.

Статистика боёв

Литература

Примечания

Ссылки 
 Профиль Магомеда Альдиева на сайте бойцовского клуба «Беркут»
 Профиль Магомеда Альдиева на сайте FightLife.ru
 Профиль Магомеда Альдиева на сайте FightTime.ru
 Профиль Магомеда Альдиева на сайте ProFC.ws 
 Магомед Альдиев – победитель Всемирных игр боевых искусств 

Спортсмены Ингушетии
Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы Европы по панкратиону